Jméno a příjmení Jan Teplý má více nositelů:

 Jan Teplý mladší (* 1976) – český herec
 Jan Teplý (1931–2007) – český herec
 Jan Teplý (hasičský pracovník) (1865–???) – český hasičský pracovník